Кожум'яки (; ) — топонім, що походить від давньої назви професії кожум'яки, шкіряника, обробника шкіри або утворених від нього прізвищ.

 Кожум'яки — село в Україні, Верхньорогачицькому районі Херсонської області.
 Кожум'яки — старовинна місцевість Києва.

Багатозначні терміни